Комаровський Абрам Семенович — український та російський хімік, лауреат Сталінської премії, дослідник рідкоземельних металів.
 Комаровський Євграф Федотович — російський військовий діяч.
 Комаровський Євген Олегович— дитячий лікар, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії і телеведучий, веде передачу «Школа доктора Комаровського».
 Комаровський Льонгін — сотник Армії УНР.
 Комаровський Микола Антонович — український драматичний актор, режисер і театральний антрепренер.
 Комаровський Олександр Володимирович — український архітектор.
 Комаровський Олексій Валентинович — український сценарист, драматург, педагог

 Комаровський — селище, окружний центр, Оренбурзька область, Росія

Див. також 
 Коморовський